

Anno 
 649 o 649 a.C.

Codici 
 649 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Powell Observatory, a Louisburg, Contea di Miami (Kansas)

Matematica 
 649 – numero